Dubreuil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Alain Dubreuil (1985-), champion français de Scrabble ;
 Alphonse du Congé Dubreuil (1734-1801), poète et dramaturge français ;
 André Dubreuil (), directeur de la photographie français ;
 André Dubreuil (1895-1948), architecte français ;
 Charlotte Dubreuil (1940-), cinéaste et romancière française ; 
 Dominique Hériard Dubreuil (1946-), femme d'affaires française ;
 Ferdinand Dubreuil (1894-1972), graveur et peintre français ;
 Grégoire Dubreuil (1956-2007), écrivain, essayiste et critique littéraire français ;
 Hyacinthe Dubreuil (1883-1971), syndicaliste français ;
 Pierre-Jacques Dubreuil-Chambardel (1719-1804), homme politique français ;
 Jacques Lemaigre Dubreuil (1894-1955), homme d'affaires et homme politique français ;
 Jean-Claude Dubreuil (1938-), écrivain français ;
 Joseph-Émile Dubreuil (1894-1959), homme politique québécois ;
 Katia Dubreuil (1976-), magistrate française ;
  ;
 Louis Audouin-Dubreuil (1887-1960), explorateur français ;
 Louis Dubreuil-Chambardel (1876-1927), médecin, anthropologue et archéologue français ;
 Louis Dubreuil (1873-1943), homme politique français ;
 Marie-France Dubreuil (1974-), patineuse québécoise ;
 Maroussia Dubreuil (1982-), actrice française ; 
 Michel Dubreuil (1966-), coureur cycliste français ;
 Nicolas Dubreuil (1969-), aventurier polaire français ; 
 Pascal Dubreuil (ca. 197-0), claveciniste français ;
  ;
 Robert Dubreuil (1967-), patineur de vitesse sur piste courte canadien ;
 Toussaint Dubreuil (1558 ou 1561-1602), artiste peintre.

Homophones 
 Marie Anne Jean Alexandre Dubreil, baron de Frégoze (1763-après 1815), général français ;
 Philippe Dubreuille, luthier français ;
 Alphonse du Breuil (ou Dubreuil) (1811-1855), horticulteur français ;

Entreprise
 Groupe Dubreuil, holding français en Vendée.

Voir aussi
Dubreuilville, ville franco-ontarienne du Canada.
Dubreuillosaurus, dinosaure carnivore du Jurassique découvert en France.
 École du Breuil, école de la ville de Paris
 Arboretum de l'école du Breuil, arboretum public dans le Bois de Vincennes